Jisra'el (: יִשְרָאֵל) může mít následující významy:

 hebrejský přepis názvu státu Izrael
 jméno, které získal židovský patriarcha Jákob po zápasu s andělem (doslova znamená „Bůh zápasí“)

Jméno 
 Jisra'el Amir – první velitel Izraelského vojenského letectva
 Jisra'el Ari'el – izraelský rabín
 Jisra'el Barzilaj – izraelský politik a ministr
 Jisra'el Bar Jehuda – izraelský politik a ministr
 Jisra'el Beer – izraelský politik a špion
 Jisra'el Bruna – německý rabín narozený v Brně
 Jisra'el Dostrovsky – izraelský chemik
 Jisra'el Eichler – izraelský politik a poslanec
 Jisra'el Eldad – izraelský filosof a ideový vůdce Lechi
 Jisra'el Galili – izraelský politik a ministr
 Jisra'el Chason – izraelský politik a poslanec
 Jisra'el Kac (1927) – izraelský politik a ministr
 Jisra'el Kac (1955) – izraelský politik a ministr
 Jisra'el Kesar – izraelský politik, odborář a ministr
 Jisra'el Tal – izraelský generál, velitel Jižního velitelství Izraelských obranných sil

Příjmení 
 Jicchak Ben Jisra'el – izraelský politik a poslanec

Politika 
 Agudat Jisra'el – aškenázská religiózní nesionistická izraelská politická strana
 Jamin Jisra'el – izraelská sionistická politická strana
 Jisra'el Bejtejnu – izraelská pravicová politická strana
 Jisra'el be-Alija – izraelská politická strana zaměřená na ruské přistěhovalce
 Jisra'el ha-Mitchadešet – izraelská sionistická politická strana

Geografie 
 Erec Jisra'el – Země izraelská
 Machane Jisra'el – jeruzalémská čtvrť
 Nir Jisra'el – mošav v jižním Izraeli

Ostatní 
 Mikve Jisra'el – první zemědělská škola v Palestině
 Šema Jisra'el – modlitba

Reference 

Rozcestníky - jméno